La 2. Frauen-Bundesliga 2018-2019 est la  du championnat d'Allemagne féminin de football de deuxième division et la première avec une poule unique. Les deux premiers sont promus en 1. Frauen-Bundesliga et les trois derniers sont relégués dans leur Regionalliga (3e division) respectives.

Les équipes réserves des clubs de 1.Bundesliga ne sont pas autorisées à monter, si un club descend de la première division et que son équipe réserve est maintenue sportivement en deuxième division, la réserve sera reléguée en division inférieure.

Changement de Format 

Les cinq clubs de la poule Sud et les cinq clubs du Nord de la saison 2017-2018 ayant obtenu la qualification pour cette 2.Bundesliga à poule unique, sont rejoints par les deux équipes reléguées de la 1. Bundesliga, FC Cologne et FF USV Iéna. Les 2 clubs qui étaient classés à la 7e place, ainsi que les 5 champions et un vice champion de Regionalliga (3eme division allemande) jouaient dans 2 poules de quatre pour déterminer les deux autres clubs qualifiés. 

En fin de saison les trois derniers sont relégués, et remplacés la saison suivante par les vainqueurs des trois matchs de barrages (aller et retour) désignés par tirage au sort dont les équipes qualifiées sont les cinq champions et le meilleur deuxième des Regionalliga.

Les équipes réserves participantes ne peuvent être composées que de joueuses de moins de 20 ans et de maximum trois joueuses plus âgées.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.

Les critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement sont les suivants :
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat.

|width=50% valign=top| 

|}
Les équipes réserves ne peuvent être promues en 1.Bundesliga.

Résultats

Statistiques

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au=  11 mai 2019

Voir aussi

Articles connexes 
 1. F.Bundesliga 2018-2019
 Coupe d'Allemagne féminine de football 2018-2019

Notes et références

Liens externes 
 site officiel

2018-2019
Football F2
Championnat F2
Allemagne F2